Wenthin ist der Nachname von mehreren Personen:

Joachim Wenthin (1778–1857), deutscher Orgelbauer
Johann Friedrich Wenthin (1746–1805), deutscher Orgelbauer